Sausset est un nom de lieu et un patronyme.

Toponyme 

 Le Sausset, petite rivière de la Seine-Saint-Denis, en France ;
 Parc du Sausset, espace vert en Seine-Saint-Denis ;
 Sausset-les-Pins, station balnéaire et commune française dans les Bouches-du-Rhône, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Personnalités 

 Frédéric Sausset (né en 1969), chef d’entreprise français, pilote automobile ;
 Jean-François Sausset (1756-1825), homme politique français, député.

Voir aussi 
 
 
 Sauçaie